Torn puede referirse a:

«Torn», canción de Ednaswap de 1995.
«Torn», versión de Natalie Imbruglia de 1997 de la canción anterior.
«Torn», canción de LeToya Luckett de 2006.
«Torn», película nigeriana de 2013.
«Torn», canción de Ava Max de 2019.